(9430) Эрихтоний () — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° позади планеты. Астероид был открыт 17 апреля 1996 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Эрихтония, одного из царей Трои.

См. также 
 Список астероидов (9401—9500)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Названия астероидов из древнегреческой мифологии